Instinción kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Instinción (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Instinción (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar